Steve Requin, de son vrai nom Stéphane Johnson, est un scénariste et dessinateur québécois de bande dessinée et blogueur né le .

Biographie 

Artiste autodidacte, Steve Requin commence à publier ses premières bandes dessinées en 1988 pour un magazine de musique populaire appelé Wow !, bandes qu'il signe sous le pseudonyme Jon-Son.

C'est en décembre 1994 qu'il adopte le surnom de Steve Requin et qu'il fonde Les Publications Requin Roll pour lesquelles il crée et publie plusieurs magazines underground comme Requin Roll et Les Plagiats de la BD. En décembre 1999, il fonde MensuHell, le fanzine de BD québécois underground qui a probablement connu la plus grande longévité. 
Il cède MensuHell à Francis Hervieux en 2002, qui le publiera jusqu'au numéro 109, au mois de décembre 2008. 

De novembre 2001 à , Steve Requin est scénariste et dessinateur pour le magazine de l'humour illustré Safarir. Il écrit et dessine surtout des parodies d'émissions de télévisions et de films, mais il est aussi connu pour ses scénarios de la série BD intitulée Malice, dessinée par Serge Boisvert DeNevers (pilier et éditeur associé du magazine) et sa propre série mettant en vedette le héros Konar.

Lors du Festival de la bande dessinée francophone de Québec de 2017, il a reçu le prix Jacques-Hurtubise pour lui permettre de mener à terme son projet de création en autoédition. 

Steve Requin vit à Saint-Jean-Baptiste au Québec (Canada).

Publications

Périodiques 

Magazines
 Wow !, magazine de musique populaire, 1988-1989 ;
 Zine Zag, 100 % BD, 1998-2004 ;
 Safarir, magazine de l'humour illustré, 2001-2008.

Fanzines
 MensuHell, fanzine de BD 1999-2002 ;
 Requin Roll ;
 Les Plagiats de la BD.

Références

Annexes

Bibliographie 
 BDQ : Répertoire des publications de bandes dessinées au Québec des origines à nos jours, 1999, Michel Viau, éditions Mille-Îles, Laval,  ;
 Histoire de la bande dessinée au Québec, 2008, Mira Falardeau, VLB éditeur, collection Études québécoises, Montréal.

Articles connexes 
 Bande dessinée québécoise.

Liens externes 
 
  
  Mes Prétentions de Sagesse (blogue de l'artiste) ;
 / Comicorama (Ses chroniques hebdomadaires sur la BD) ;
  deviantART (galerie de l'artiste) ;

Naissance en juillet 1968
Auteur québécois de bande dessinée
Scénariste québécois de bande dessinée
Dessinateur québécois de bande dessinée